Sveti Martin (dt. Sankt Martin) ist der Name folgender Orte in Kroatien:

Sveti Martin na Muri, Ortschaft und Gemeinde in der Gespanschaft Međimurje
Sveti Martin pod Okićem, Ort bei Zagreb
Sveti Martin (Buzet), Ort bei Buzet in Istrien